Saarpfalz steht für

 die erstmals 1922 in Bayern verwendete Bezeichnung für den aus der bayerischen Pfalz zur Schaffung des Saargebiets ausgegliederten Teil;
 Parteigau der NSDAP (1936–1940), siehe Gau Saarpfalz;
 Landkreis im Saarland (seit 1974), siehe Saarpfalz-Kreis;
 ein im Zuge der Diskussion um eine Neugliederung des Bundesgebiets vorgeschlagenes neues Bundesland, siehe Länderfusion Rheinland-Pfalz-Saarland;
 Schriftenreihe für Geschichte und Volkskunde, siehe Saarpfalz (Publikation).
 Fernmeldezug Saarpfalz